Баран може да се односи на:

 Баран (Горња Гарона), насељено место у Француској, у департману Горња Гарона
 Баран (Жерс), насељено место у Француској, у департману Жерс